Elinor – cratere di Titania
2650 Elinor – asteroide della fascia principale
 Elinor – nome proprio femminile inglese corrispondente all'italiano Eleonora